Большова — жіноча форма російської прізвища .

 Відомі носії 
 Большова Алла Костянтинівна (1932-2015) — радянський і російський юрист, суддя.
 Большова Ганна Леонідівна (. 1976) — російська актриса театру і кіно.
 Большова Катерина Сергіївна (. 1988) — російська легкоатлетка.
 Большова Надія Олександрівна (1958-2010) — радянський і російський діяч науки, етнограф, музеєзнавець, краєзнавець.
 Большова Ольга Вікторівна (. 1968) — радянська і російська, молдавська легкоатлетка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок